Нидерхаузен може бити:

 Нидерхаузен (Нае), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нидерхаузен ан дер Апел, општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.